Sezóna 1951/1952 byla 6. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým VVS MVO.

Nikdo nesestoupil vzhledem k rozšíření soutěže. V této sezóně se také hrála kvalifikace o další ročník nejvyšší soutěže. Postup si z ní vybojovalo 5 nejlepších celků.

První fáze

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Finálová fáze

Finálová skupina 

 Dodatečný zápas o titul: VVS MVO - HC CSKA Moskva 3:2

Skupina o 7. - 12. místo 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1951
Lední hokej v roce 1952